

Patronyme 
 Anita Strindberg (née en 1938), actrice suédoise.
 August Strindberg (1849-1912), écrivain, dramaturge et peintre suédois.
 Göran Strindberg (1917-1991), directeur de la photographie suédois.
 Nils Strindberg (1872-1897), photographe suédois.

Divers 
 Le Musée Strindberg est un musée de Stockholm consacré à l'écrivain August Strindberg.

Homonymie de patronyme suédois